Принсвил има више значења:
 Принсвил (Хаваји)
 Принсвил (Илиноис)
 Принсвил (Северна Каролина)